Toto je seznam umělců, kteří nahrávali pro Reprise Records nebo spřízněné značky.

0–9 
 2 Deep (Cold Chillin'/Reprise)
 54-40

A 
 Ahmad (Giant/Reprise)
 Air Supply (Giant/Reprise)
 Marc Almond (Sire/Reprise)
 Arkana
 Atlantic Starr
 Charles Aznavour
 Sasha Alexander

B 
 Babble
 Babes in Toyland
 Bad Blood (In Bloom/Reprise)
 Barenaked Ladies
 Count Basie
 The Beach Boys (Brother/Reprise)
 Belly (Sire/Reprise)
 Betty Boo (Rhythm King/Sire/Reprise)
 The Beatmasters (Rhythm King/Sire/Reprise)
 Big Country (Giant/Reprise)
 Big Daddy Kane (Cold Chillin'/Reprise)
 Big Head Todd and the Monsters (Giant/Reprise)
 BiGod 20 (Sire/Reprise)
 Black Sabbath
 Luka Bloom
 BoDeans (Slash/Reprise)
 Book of Love (Sire/Reprise)
 Boredoms
 Paul Brandt
 Da Bush Babees
 BT (Perfecto/Kinetic/Reprise)

C 
 Shawn Camp
 Captain Beefheart
 John Cale
 Wynona Carr
 Nick Cave
 Tia Carrere
 Beth Nielsen Chapman
 Cher
 Chicago
 Claudia Church
 Rosemary Clooney
 Coldcut (Tommy Boy/Reprise)
 Jude Cole
 Color Me Badd (Giant/Reprise)
 Ry Cooder
 Bing Crosby
 The Cult (Sire/Reprise)
 Chris Cummings

D 
 Dario G (Kinetic/Reprise)
 Sammy Davis Jr.
 The Del Fuegos (Slash/Reprise)
 Clark Dennis
 Drill Team
 Diamond Shell (Cold Chillin'/Reprise)
 Dio
 Divine Styler (Giant/Reprise)
 Fats Domino

E 
 Edison
 Buddy Ebsen
 The Electric Prunes
 Duke Ellington
 Erasure (Sire/Reprise)
 Esquivel!
 Ex-Girlfriend

F 
 Faith No More (Slash/Reprise)
 The Farm (Sire/Reprise)
 Bryan Ferry
 The First Edition
 Force MDs (Tommy Boy/Reprise)
 Michael Franks

G 
 Dave Gahan (Mute/Reprise)
 The Genius (Cold Chillin'/Reprise)
 Grand Daddy I.U. (Cold Chillin'/Reprise)
 The Goops (Kinetic/Reprise)
 Grace (Perfecto/Kinetic/Reprise)
 Buddy Greco
 Groove Collective
 GrooveGrass

H 
 Emmylou Harris
 Deborah Harry (Sire/Reprise)
 Goldie Hawn
 Jimi Hendrix
 Heart
 Kristin Hersh (Sire/Reprise)
 The Hi-Lo's
 Hindu Love Gods (Giant/Reprise)
 Hiroshima (Qwest/Reprise)
 Don Ho & the Allies
 Hybrid (Kinetic/Reprise)

I 
 i5 (Giant/Reprise)
 India
 Information Society (Tommy Boy/Reprise)
 Chris Isaak

J 
 Jade (Giant/Reprise)
 Rick James
 Gordon Jenkins
 Jeremy Jordan (Giant/Reprise)
 Jethro Tull
 The Jims and The Bobs
 Rickie Lee Jones
 Joy Division (Qwest/Reprise)
 Juvenile Committee (Grand Jury/Reprise)

K 
 Kara's Flowers
 Kenny Rogers and The First Edition
 Chaka Khan
 The Kinks

L 
 L7 (Slash/Reprise)
 Tom Lehrer
 Gordon Lightfoot
 Ivan Lins
 lisahall
 Trini Lopez
 Little Richard
 Lord Finesse (Giant/Reprise)
 Jeff Lynne
 The Lynns

M 
 Mad Lion
 J. Mascis
 MC Hammer (Giant/Reprise)
 Aimee Mann
 Dean Martin
 Mary Kaye Trio
 Master Ace (Cold Chillin'/Reprise)
 The McGuire Sisters
 Bill Miller
 Joni Mitchell
 Lou Monte
 Morcheeba
 Morrissey (Sire/Reprise)
 The Muffs

N 
 Me'shell Ndegéocello (Maverick/Reprise)
 Tracy Nelson
 Randy Newman
 Nubian M.O.B. (Cold Chillin'/Reprise)
 Nu Flavor

O 
 Ric Ocasek
 The Ocean Blue
 Mike Oldfield
 Orgy (Elementree/Reprise)
 The Other Two (Qwest/Reprise)

P 
 Tom Paxton
 Pearls Before Swine
 Michael Peterson
 Primal Scream
 Johnny Prophet
 Pudgee tha Phat Bastard (Giant/Reprise)
 Richard Pryor

Q 
 QDIII (Qwest/Reprise)

R 
 Eddi Reader
 Recoil
 Lou Reed
 Del Reeves
 Regurgitator
 The Replacements (Sire/Reprise)
 Revolting Cocks (Sire/Reprise)
 Debbie Reynolds
 Rhino Bucket
 Ride
 Nelson Riddle
 David Lee Roth
 Juliet Roberts
 Kenny Rogers (Giant/Reprise)
 Roxy Music

S 
 Saafir (Qwest/Reprise)
 Mort Sahl
 David Sanborn
 Schascle
 Schleprock
 Randy Scruggs
 Taja Sevelle (Paisley Park/Reprise)
 Roxanne Shanté (Cold Chillin'/Reprise)
 Victoria Shaw
 Vonda Shepard
 Shootyz Groove (Kinetic/Reprise)
 Dinah Shore
 Jane Siberry
 Frank Sinatra
 Nancy Sinatra
 Single File
 Slapbak
 The Smiths (Sire/Reprise)
 Keely Smith
 Snake River Conspiracy
 Sonny & Cher
 Spectrum
 Jo Stafford
 Stress
 Submarine (Kinetic/Reprise)

T 
 Tarnation
 Tegan and Sara (Vapor/Reprise)
 The Texas Tornados
 Tanita Tikaram
 The Time (Paisley Park/Reprise)
 Tiny Tim
 Tom Tom Club (Sire/Reprise)
 Allen Toussaint
 Trey Lewd
 T-Rex
 Roger Troutman

U 
 Unity 2

V 
 Violent Femmes (Slash/Reprise)

W 
 Clay Walker (Giant/Reprise)
 Justin Warfield (Qwest/Reprise)
 Waterlillies (Sire/Reprise)
 Paul Westerberg (Sire/Reprise)
 Wilco
 The Wild Swans (Sire/Reprise)
 Brian Wilson (Sire/Reprise)

Y 
 Yaz (Mute/Sire/Reprise)
 YGz
 Dwight Yoakam (Reprise Nashville)

Z 
 Zapp
 Frank Zappa
 Warren Zevon (Giant/Reprise)
 Alexander Zonjic
 Zwan

Reference 

Reprise Records